Tout inclus - ou All Inclusive en anglais - est une expression de restauration dans le secteur de l'hébergement touristique.

All Inclusive peut désigner :
 , film mexico-chilien réalisé par Rodrigo Ortúzar Lynch, sorti en 2008 ;
 , film russe réalisé par Edouard Radzyukevich, sorti en 2011 ;
 , film danois réalisé par Hella Joof sorti en 2014 ;
 All Inclusive, film français réalisé par Fabien Onteniente, sorti en 2019.